Viewtiful Joe puede referirse a:

La serie de videojuegos de Viewtiful Joe o a alguno de sus videojuegos:
Viewtiful Joe (videojuego), primer juego de la saga que dio lugar al anime.
Viewtiful Joe 2, segundo juego de la saga y secuela directa del primero.
Viewtiful Joe: Red Hot Rumble, tercer juego de la saga y spin-off de la serie.
Viewtiful Joe: Double Trouble, cuarto juego de la saga y secuela directa del segundo.
Viewtiful Joe (anime), serie de dibujos de anime basada en la serie de videojuegos.
Viewtiful Joe (personaje), personaje principal de la serie de videojuegos y del anime.